Rejon bielajewski – była jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1496 km² i liczy około 81 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Bielajewka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada, 1 osiedlowa rada i 20 silskich rad, obejmujących w sumie 42 wsie i 6 osad.

Miejscowości rejonu

Przypisy 

bielajewski